est un film américain d'animation réalisé par William Hanna et Joseph Barbera, sorti en 1955 et produit par Fred Quimby et Jack Chertok pour la Metro-Goldwyn-Mayer.

Synopsis

Fiche technique

Voix originales

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1955
Court métrage d'animation américain
Comédie américaine
Comédie familiale